Le , le vol Air France 072 a disparu au-dessus de l'océan Atlantique, tuant les  à bord. L'accident a entraîné le retrait du Latécoère 631 du service par Air France. C'était l'accident le plus meurtrier de l'océan Atlantique à l'époque et aussi le plus meurtrier subi par ce type d'avion.

Avion 
L'avion accidenté était un Latécoère 631, immatriculé F-BDRC, surnommé Lionel de Marnier et ayant le numéro de série msn 06. Il avait effectué son premier vol le 9 novembre 1947.

L'accident 
L'avion a décollé de Fort-de-France, en Martinique à  GMT le 31 juillet, et devait arriver à Port-Etienne, en Afrique occidentale française à  GMT le 1er aout. Il avait à son bord un équipage de douze personnes et . Il a été rapporté qu'un mayday a été reçu par une station de radio américaine aux Açores juste après minuit le . La position de l'avion a été estimée à  au nord des îles du Cap-Vert .  Deux avions d'Air France, un avion de l'armée de l'air française et un navire de la marine française ont été envoyés pour rechercher l'avion.  La Garde côtière des États-Unis a envoyé l'  pour aider aux recherches. Les autorités portugaises ont autorisé les avions utilisés pour la recherche de l'aéronef disparu à utiliser l' aéroport d'Ilha do Sal, qui n'était pas ouvert au public. Deux Boeing B-17 Flying Fortress de l'armée de l'air portugaise se sont également joints aux recherches. L'armée de l'air américaine a envoyé un Flying Fortress et sept Boeing B-29 Superfortress pour se joindre à la recherche. 

Le , le navire météorologique français Leverrier a signalé avoir reçu un message de détresse de l'avion. Un deuxième message a été reçu tôt le lendemain matin. Le Flying Fortress américain a également signalé avoir reçu un message de détresse "faible et brouillé" ce jour-là. L'USCGC Campbell a signalé avoir trouvé deux sièges de l'avion à environ  à l'est de Porto Rico. Un avion rapporta plus tard avoir vu une épave  de la position où les sièges ont été trouvés. Une partie de l'épave présentait des traces d'incendie. La recherche de survivants a été annulée le . À la suite de l'accident, qui était à l'époque le pire accident aérien de l'océan Atlantique et le pire jamais subi par le Latécoère 631. Ce type d'avion a été retiré du service par Air France à la suite de cette tragédie.

Références 

Août 1948
Accident ou incident aérien d'Air France
Accident ou incident aérien en 1948
Avion disparu